Puede referirse a:

  Zorita, localidad y municipio de la provincia de Cáceres.
 Zorita, localidad del municipio de Ledesma, en la provincia de Salamanca.
 Zorita, localidad del municipio de Valverdón, en la provincia de Salamanca.
 Zorita de la Frontera, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Zorita de la Loma, localidad del municipio de Santervás de Campos, en la provincia de Valladolid.
 Zorita de los Canes, localidad y municipio de la provincia de Guadalajara. 
 Zorita de los Molinos, localidad del municipio de Mingorría, en la provincia de Ávila.
 Zorita del Maestrazgo, localidad y municipio de la provincia de Castellón.
 Zorita del Páramo, localidad del municipio de Páramo de Boedo, en la provincia de Palencia.
 Almonacid de Zorita, localidad y municipio de la provincia de Guadalajara.
 Zorita-Las Quintanas, yacimiento arqueológico,  en el término municipal de Valoria la Buena.

También puede referirse a:

 Central nuclear de Zorita.
 Zorita, un mineral silicato.
 Zorita, un apellido.
 Zorita, una banda de música neerlandesa.